The Furies (1930), een film van Alan Crosland
The Furies (1950), een film van Anthony Mann
The Furies Collective, een radicaal-feministische commune in de VS (1971-1972)
The Furies (tijdschrift), het blad van The Furies Collective